Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno dalle wildcard inglesi Chris Eaton e Dominic Inglot.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner hanno battuto in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău 6-1, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (terzo turno)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinale)
 Julian Knowle /  Andy Ram (terzo turno)

 František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (secondo turno) 
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (quarti di finale) 
 John Isner /  Sam Querrey (Abbandonano dopo la partita Isner-Mahut) 
 Mardy Fish /  Mark Knowles (primo turno) 
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra (quarti di finale) 
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (secondo turno) 
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard
  Alex Bogdanović /  Alexander Slabinsky
  Jamie Delgado /  Joshua Goodall
  Chris Eaton /  Dominic Inglot
  Jonathan Marray /  Jamie Murray

Coppie passate dalle qualificazioni

  Ilija Bozoljac /  Harsh Mankad
  Rik De Voest /  Miša Zverev
  Somdev Devvarman /  Treat Conrad Huey
  Jesse Levine /  Ryan Sweeting

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2010
ATP World Tour 2010